Glacis – in geomorfologia, superficie debolmente inclinata
Glacis o spalto – in una fortificazione, terrapieno rivolto verso l'esterno
Glacis o velatura – tecnica pittorica
 Glacis – area extramurale della città di Vienna, in seguito edificata
 Glacis – distretto delle Seychelles
 Glacis United Football Club – squadra di calcio gibilterrina